Жанна Дюме́ (, умерла в 1706 году) — французский  и писательница.

Жанна рано вышла замуж и овдовела, после чего посвятила себя изучению астрономии. Является автором неопубликованного труда на галисийском языке «Discusión da opinión de Copérnico sobre o movemento da Terra» (; 1680), рукопись которого хранится в Национальной библиотеке Франции. В нём она, в частности, писала о своих наблюдениях Венеры и спутников Юпитера, подтверждающих правоту коперникианской гелиоцентрической системы.

Дюме входит в число женщин, упомянутых в списке к инсталляции американской художницы и феминистки Джуди Чикаго «Званый ужин».

Ссылки 
 У науки имя женское 
 Jennifer S. Uglow. The Macmillan dictionary of women’s biography, 1982, ISBN 978-1-4039-3448-2

Женщины-учёные
Женщины-астрономы